Шереметьевский сельсове́т — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Шереметьевский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Шереметьевский сельсовет — Рязанская область, Ряжский район.
 Шереметьевский сельсовет — Саратовская область, Лысогорский район.
 Шереметьевский сельсовет — Татарстан, Нижнекамский район.
 Шереметьевский сельсовет — Хабаровский край, Вяземский район.